Wybory parlamentarne w Szwajcarii odbyły się 26 października 1975. Frekwencja wyborcza wyniosła 52,4%.

Socjaldemokratyczna Partia Szwajcarii otrzymała najwięcej głosów i stała się największą partią w Radzie Narodowej, zdobywając 55 z 200 mandatów.

Wyniki wyborów

Bibliografia 
 October 26, 1975 General Election Results - Switzerland Totals

Szwajcaria w XX wieku
1975
Szwajcaria